TMH est un sigle qui peut désigner :
 TMH Polonia Bytom, un club de hockey sur glace polonais ;
 Transmashholding, un fabricant de matériel ferroviaire russe.